DACT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 836 амінокислот, а молекулярна маса — 90 174.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як нейрогенез, сигнальний шлях Wnt, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки